Dander kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dander, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Dander, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar